Селеменев:

 Селеменев, Иван Александрович (род. 1996) — российский футболист.
 Селеменев, Сергей Николаевич (род. 1961) — советский и российский актёр, режиссёр.